Piotr Gacek – polski siatkarz, reprezentant kraju
 Piotr Gacek – polski koszykarz